Muntele Meru, ori Sumeru, este un munte sacru, cu cinci vârfuri din cosmologia hinduistă, jainistă și budistă.

Muntele Meru se poate referi la:

 Muntele Meru (budism), muntele central în cosmologia budistă
 Muntele Meru (Tanzania), un stratovulcan activ din Tanzania
 Universitatea Muntelui Meru, din Arusha, Tanzania
 Semeru, munte din Indonezia, al cărui nume derivă din cel al muntelui mitic din cosmologia hinduistă-budistă
 Muntele Kailash, vârf din Lanțul munților Kailash, cunoscut ca Meru Parvat ori Sumeru